Haupka ist der Name von

 Klaus Peter Haupka (* 1946), deutscher Radrennfahrer und Radsport-Funktionär

Haupka steht für

 Haupka & Co. Kartographisches Institut und Verlag, ehemaliger Stadtplanverlag (gegründet von Bernd Haupka) mit Druckerei in Bad Soden im Taunus, siehe auch Ravensteins Geographische Verlagsanstalt